Johann Hertel kan syfta på:

* Johann Christian Hertel (1697–1754), tysk komponist, violinist och gambist
 Johann Friedrich Hertel  (1667–1743), tysk jurist
 Johann Wilhelm Hertel (1727–1789), tysk komponist

Se även 
 Johannes Hertel